Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов 1997 — четвёртый чемпионат мира максибаскетбола, проводимый под эгидой ФИМБА. В соревнованиях участвовало 95 команд из 20 стран.

Страны участников

Турнир

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Ссылки 
 Сведения о чемпионате мира на оф. сайте ФИМБА

Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов
1997 год в баскетболе